Pallid (englisch für blass, fahl, bleich) steht für:

 Pallid Crest, Gebirgszug auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Pallid Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika